Elisabeth von Savoyen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Savoyen (~1300–1330), Herzogin von Österreich und der Steiermark, Gattin von Leopold I. (Habsburg)
 Elisabeth von Savoyen-Carignan (1800–1856), Gattin von Erzherzog Rainer von Österreich (1783–1853)